Adolfo II de Schaumburg-Lippe (en alemán, Adolf II. zu Schaumburg-Lippe; Stadthagen, 23 de febrero de 1883 - Zumpango, 26 de marzo de 1936) fue el último gobernante del pequeño principado de Schaumburg-Lippe.

Biografía 
Nació en Stadthagen, hijo mayor del entonces príncipe heredero Jorge de Schaumburg-Lippe (1846-1911) y de la princesa María Ana de Sajonia-Altemburgo (1864-1918) durante el reinado de su abuelo, el príncipe Adolfo I.

Se convirtió en heredero de Schaumburg-Lippe el 8 de mayo de 1893 tras la muerte de su abuelo, y la ascensión de su padre. Sucedió a su padre como príncipe el 29 de abril de 1911, durante sus pocos años de reinado construyó el Mausoleo en el Parque del Palacio de Bückeburg que iba a servir de nuevo lugar de entierro de la familia principesca y planificó la construcción de un gran museo y área de arte en Bückeburg y Bad Eilsen. Se construyeron la escuela de artes y oficios principesca, que más tarde se convirtió en el taller de cerámica artística del príncipe Adolfo, y la escuela de música principesca en Bückeburg, que más tarde se convirtió en la escuela de música del ejército. Su alumno más conocido fue James Last. La Primera Guerra Mundial impidió una mayor planificación. Todos los grandes edificios que aún existen y están en uso hoy en día se completaron a principios de la década de 1920 y establecieron la reputación de Bad Eilsen como el balneario de príncipes y reyes en los famosos Golden Twenties.

Su reinado terminó cuando fue obligado a abdicar el 15 de noviembre de 1918 después de la revolución alemana: el principado se convirtió en el Estado Libre de Schaumburg-Lippe. Adolfo estuvo exiliado en las islas Brioni, en Istria.

Matrimonio y muerte 
Adolfo se casó morganáticamente con Ellen Bischoff-Korthaus (1894-1936) en Berlín, el 10 de enero de 1920. Ambos murieron en un accidente de avión en Zumpango, México, el 26 de marzo de 1936, en lo que se creía que era un vuelo controlado en la ladera de un volcán. Había sido denunciado por un agente de la Gestapo en 1934. Fue sucedido como jefe de la Casa de Schaumburg-Lippe por su hermano, Wolrad.

Ancestros

Enlaces externos 
 Time Magazine
A 1913 wire photo; hosting and hunting with the Germain kaiser. Quebec Chronicle

Príncipes de Schaumburg-Lippe
Fallecidos por accidentes aéreos
Grandes cruces de la Orden de la Corona wéndica
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX